Johannes Wülfing ist der Name folgender Personen:
* Johannes Wülfing (Politiker, 1649) (1649–1723), deutscher Politiker, Bürgermeister von Elberfeld
 Johannes Wülfing (Politiker, 1683) (1683–1763), deutscher Politiker, Bürgermeister von Elberfeld

Siehe auch:
 Johann Wülfing